Илларион Воронцов:
 Воронцов, Илларион Гаврилович (1674—1750) — стольник и воевода в Ростове Великом.